Prackgrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Prackgrundet (vid Dalsbruk, Kimitoön), Åboland, 
 Prackgrundet (vid Hitis, Kimitoön), Åboland, 
 Prackgrundet, Raseborg, Nyland,

Se även
Prackstenen
Prackskär

Robotskapade Finlandförgreningar